Leeuw bzw. De Leeuw bzw. Van Leeuw ist der Familienname folgender Personen:

 Alex de Leeuw, niederländischer Saxophonist
 Caroline Esmeralda van der Leeuw (* 1981), niederländische Sängerin, siehe Caro Emerald
 Clinton Leeuw (* 1982), südafrikanischer Squashspieler
 Dianne de Leeuw (* 1955), niederländische Eiskunstläuferin
 Georgia de Leeuw (* 1990), österreichische Basketballspielerin
 Gerardus van der Leeuw (1890–1950), evangelischer Theologe, Religionswissenschaftler, Ägyptologe und niederländischer Politiker

 Jacob Henri de Leeuw (1929–2012), niederländischer Flugzeugingenieur und Professor
 Jan De Leeuw (* 1968), belgischer Psychologe und Schriftsteller
 Karel de Leeuw (1930–1978), US-amerikanischer Mathematiker
 Leif de Leeuw, niederländischer Bluesrock-Gitarrist
 Lisa De Leeuw (1958–1993), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Louis de Leeuw (1875–1931), niederländischer Maler, Karikaturist, Plaķatkünstler und Lithograf
 Mattias De Leeuw (* 1989), belgischer Illustrator und Autor von Kinderbüchern 
 Melvin de Leeuw (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Michael de Leeuw (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Nata De Leeuw (* 1991), kanadische Skispringerin
 Oscar Leeuw (1866–1944), niederländischer Architekt
 Paul de Leeuw (* 1962), niederländischer Komiker, Schauspieler und Sänger
 Philippe Van Leeuw (* 1954), belgischer Kameramann und Filmregisseur
 Piet de Leeuw (1900–1963), niederländischer Karambolagespieler
 Reinbert de Leeuw (1938–2020), niederländischer Dirigent und Komponist
 Ronald de Leeuw (* 1948), niederländischer Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Ton de Leeuw (1926–1996), niederländischer Komponist
 Yukon de Leeuw (* 1993), kanadischer Wintersportler und Musiker

Siehe auch:
 Gouden Leeuw
 De Vlaamse Leeuw
 Löw
 Sint-Pieters-Leeuw